Швергебурт () — прізвище німецького походження. Відомі носії: 

   (1785 — 1878) — художник та гравер, батько Отто Швергебурта;
  (1835 — 1866) — художник та гравер, син Карла Августа Швергебурта.
Німецькі прізвища